Ліхтенште́йн або Ліхтенштайн (вимова Lichtenstein може різнитись в залежності від регіону):

Географія 

 Ліхтенштейн — Князівство Ліхтенштейн () — країна на заході центральної Європи
 Ліхтенштайн — селище в Німеччині, в федеральній землі Баден-Вюртемберг.
 Ліхтенштайн — місто в Німеччині, в федеральній землі Саксонія.

Назва архітектурних споруд 
 Замок Ліхтенштейн в Нижній Австрії.
 Замок Ліхтенштейн в Німеччині.
 Ліхтенштейнський палац в Празі.
 Ліхтенштейнський палац у Відні на вулиці Банкгассе.
 Міський палац Ліхтенштейнів у Відні на вулиці Фюрстенгассе, де розміщується Ліхтенштейнський музей.
 Печера Ліхтенштейн — археологічний пам'ятник пізнього бронзового століття, скелети з якого піддалися дослідженню стародавньої ДНК.

Прізвище 

 Антон Флоріан Ліхтенштейн (1656–1721) — 5-й князь Ліхтенштейну з 1718 року, лицар Ордена Золотого руна, камергер і член Державної ради.
 Альфред Ліхтенштейн (1889–1914) — німецький письменник.
 Рой Ліхтенштейн (1923–1997) — американський художник.
 Ульріх фон Ліхтенштейн (близько 1200 — близько 1275) — середньовічний поет.
 Мартін Ліхтенштейн (1780–1857) — німецький зоолог.

Інші значення 
 Ліхтенштейн — персонаж аніме.

Див. також 
 Ліхтенштейни — одна із найстаріших династій в Європі.
 Список князів Ліхтенштейну